Тип «Аудаче» () — серия итальянских эскадренных миноносцев УРО.

Изначально разрабатывавшиеся как улучшенная версия типа «Импавидо», в итоге они превратились в полностью новый проект, отличавшийся множеством новшеств, прежде всего наличием боевой информационно-управляющей системы и ангара для вертолётов.

Всего в 1968—1972 годах было построено два эсминца этого типа. В 1988 и 1991 годах оба корабля прошли модернизацию, в которой была заменена большая часть их вооружения, а также РЛС и систем РЭБ.

Оба корабля были сняты с вооружения ВМС Италии в 2006 году, с появлением современных фрегатов типа «Орризонте», предназначенных для их замены.

Представители

Примечания

Литература